Danielle Jaeggi (1945-), réalisatrice suisse.
 Hugo Jaeggi (1936-2018), photographe suisse.
 Urs Jaeggi (1931-2021), sociologue, écrivain et artiste visuel suisse.